Leña Dora (Schiltigheim, 23 de abril de 1979) es una artista autoproducida francesa compartiendo su vida entre Barcelona y Tolosa. Sus letras se refieren a su vida de trabajadora precaria, especialmente en los ámbitos de trabajo sexual y trabajo forestal, con una perspectiva transfeminista. Sus letras se refieren a menudo a las cuestiones de género, siendo ella misma una mujer trans.

Estilo musical e inspiraciones artísticas 

Sus canciones mezclan un ritmo dembow característico del reguetón, con melodías y armonías influenciadas por varios géneros distintos como pop, dark wave, punk, electroclash, new wave, EBM entre otros. Leña Dora afirma que el reguetón es su mayor inspiración a la hora de componer dado que es el género musical que más escucha, respeta y admira. Los temas y el vocabulario de sus letras, su manera de cantar, su fraseo vocal y su acento barcelono-francés son muy distintos de los usualmente usados en el reguetón. Sus decisiones estéticas, en sus vídeos, fotografías, danzas y vestuarios, tampoco son características del reguetón.

Biografía, carrera obrera y artística 
Son las violencias patriarcales, a cuales Leña Dora fue expuesta siendo niña de clase media en Francia, que la llevaron a rechazar su familia y luchar contra varias formas de poder. Mientras estudió un Bachillerato Técnico Profesional en hostelería, Leña Dora participó en varios grupos anarcopunk en el entorno antifascista, okupa y anarquista en París, especialmente en el grupo musical Action Directe cual dio alrededor de 200 conciertos en varios países europeos. Las violencias patriarcales cuales seguía padeciendo por definirse públicamente como bisexual o marica durante sus bolos o en sus canciones, y la influencia de fanzines y grupos como Bikini Kill la llevaron a desarrollar su pensamiento anarcofeminista. Después de una formación en sonido y de ser empleada como técnica de sonido en varios estudios de grabación, ella se presentó a pruebas libres. Así se graduó en Técnica Superior en en Producción de Audiovisuales y Espectáculos y fue empleada en salas de conciertos. Sin embargo, ella dejó París y su pasión sonora en 2011 para vivir en los Pirineos. La ausencia de ofertas laborales en la zona la llevaron a vivir de la profesión de leñadora. La precariedad de la condición de leñadora y la necesidad de mantener económicamente a sus seres queridos la llevaron a dejar las montañas para ejercer la profesión de trabajadora sexual en Tolosa. La progresiva toma de conciencia de su propia transidentidad seguida de su transición de género dieron lugar al rechazo social que la llevó a huir de Francia para vivir en una okupa de Santa Coloma de Gramanet. El respiro encontrado en Cataluña le permitió dar luz a su renacimiento musical como "Leña Dora" en abril de 2020. En aquel momento empezó la composición de su primer álbum Andándome por los troncos. Este título se refiere a una práctica común de les leñadores y también a su manera de abordar temas delicados sin rodeos. Desde entonces Leña Dora produce todas sus canciones totalmente sola desde la composición, escritura, producción, interpretación vocal, grabación y mezcla hasta la masterización y la realización de sus vídeos.

Discografía 
 Andándome por los troncos (2022)

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.

Grupos de música feminista
Artistas LGBT
Músicos transgénero
Músicas lesbianas
Compositores LGBT
Prostitutas de Francia
Prostitutas de España
Personas trans de Francia